Monmouth ist ein alter britischer Adelsname und u. a. der Name mehrerer Städte und eines Countys:

Personen:
 Geoffrey von Monmouth, britischer Geistlicher, Gelehrter und Dichter des 12. Jahrhunderts
 Heinrich von Monmouth, auch Heinrich von Lancaster genannt, um 1400, Prince of Wales, als Heinrich V. (England) König von England
 James Scott, 1. Duke of Monmouth (1649–1685), unehelicher Sohn König Karls II.
 John Monmouth († 1323), englischer Geistlicher, Bischof von Llandaff

Orte im Vereinigten Königreich:
 Monmouth (Wales) in der Grafschaft Monmouthshire
 Monmouth (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Monmouth (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales

in den Vereinigten Staaten:
 Monmouth (Alabama)
 Monmouth (Illinois)
 Monmouth (Indiana)
 Monmouth (Iowa)
 Monmouth (Kalifornien)
 Monmouth (Kansas)
 Monmouth (Maine)
 Monmouth (Oregon)
 Monmouth Park (New Jersey)
 Monmouth Junction im Middlesex County (New Jersey)
 Monmouth County, Verwaltungseinheit in New Jersey
in Kanada: 

 Mount Monmouth, Berg in British Columbia

in Australien: 

 Monmouth Land District, Verwaltungsbezirk in Tasmanien

Schiffe:
 britischer Panzerkreuzer HMS Monmouth (1901) (1901–1914), das Typschiff der Monmouth-Klasse
 britische Fregatte HMS Monmouth (1987)

Siehe auch:
 Schlacht von Monmouth